Поступ — власне синонім слова латинського походження «прогрес». Може також означати:

Друковані видання 
 Поступ (Львів) — львівська газета зареєстрована у 1997 році; з 2006 — інтернет-газета. 
 Поступ (львівська самвидавна газета) — історична львівська самвидавна газета, що переросла у часопис «Post-Поступ».
 Post-Поступ — львівський часопис, що перейняв ім'я та певні елементи візії газети «Поступ»
 Поступ (Канада) — видавництво та часопис у Вінніпезі, Канада.

Інше 
 Поступ (організація) — громадянське об'єднання.
 Поступ (вино) — сорт хорватського вина.